Mulia ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Mulia (* 1986), indonesischer Schauspieler
 Siti Musdah Mulia (* 1958), indonesische Juristin und Frauenrechtlerin

Siehe auch:

 Titularbistum Mulia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Real Mulia FC, malaysischer Fußballclub
Mulia (Puncak Jaya), Regierungssitz des Regierungsbezirks Puncak Jaya in der Provinz Papua, Indonesien.